Orodes is de naam van verschillende koningen van de Parthen:
Orodes I (rond 80 v.Chr.)
Orodes II (57-38 v.Chr.)
Orodes III (4-7 na Chr.)

Verder is het de naam van:
Orodes van Armenië (36 na Chr.)